Германн Баумгартен ( ; , дер. Лессе близ Зальцгиттер, герцогство Брауншвейг—, ) — немецкий историк, публицист, политик. Профессор, член исторической комиссии Баварской академии наук.

Один из лидеров немецкого либерализма.

Биография 
Сын и внук пасторов. По окончании в 1842 г. гимназии в Вольфенбюттеле, изучал теологию Йенском университете, затем в течение пяти лет — филологию и историю в университетах Галле , Лейпцига, Бонна и Гёттингена.

С 1855 по 1861 Баумгартен работал журналистом и опубликовал книги по истории Испании во время правления императора Карла V и истории Французской революции. С 1859 работал с Максимилианом Дункером в газете «Литературной Бюро», которую прусское правительство, использовала для распространения своей пропаганды.

Позже редактировал «Deutsche Reichszeitung» в Брауншвейге, потом для дальнейших занятий историей жил в Гейдельберге, Мюнхене и Берлине и в 1861 г. стал полным профессором истории и литературы в Техническом университете Карлсруэ; в 1872 г. был приглашен занять ту же кафедру в Страсбургском университете.

Написал несколько публицистических брошюр, исторических сочинений и ряд исторических статей для периодических изданий.

Осенью 1866 года Баумгартен колебался при принятии решения о том, оставаться ли верным либеральным принципам или принять военные и политические успехи Бисмарка. В 1866 году он опубликовал большое эссе под названием «Самокритика немецкого либерализма» в поддержку политики Бисмарка.

Работы Г. Баумгартена, в целом, оказали большое влияние на либеральное движение во время объединения Германии и способствовали созданию в 1867 году германской Национал-либеральной партии . Философские взгляды Баумгартена также имели огромное влияние на политическое развитие его племянника Макса Вебера.

Труды 
Из публицистических брошюр следует упомянуть:
 «Gervinus und seine politischen Ueberzeigungen» (Лейпциг, 1853 г.);
 «Zur Verständigung zwischen Süd und Nord» (Нердлинген, 1859);
 «Самокритика немецкого либерализма» (1866).

Ценные исторические сочинения:
 «Geschichte Spaniens zur Zeit der Französischen Revolution» (Берлин, 1861);
 «Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution bis auf unsere Tage» (3 т., Лейпциг, 1865—71);
 «Jakob Sturm» (1876) — об эльзасском деятеле эпохи Реформации Жакобе Штурме;
 «Ueber Sleidans Leben und Briefwechsel» (Страсбург, 1881);
 «Vor der Bartholomäusnacht» (Страсбург, 1882),
 «История Карла V» / «Geschichte Karls V» (Штутг., 1885).

Целый ряд исторических статей в «Historische Zeitschrift» Зибеля, «Preussische Jahrbücher» и др. периодических изданиях.

Примечания

Ссылки 
 Труды Г. Баумгартена в Deutschen Nationalbibliothek
 German Liberalism Recast: Hermann Baumgarten’s Self-Criticism (Early October 1866)

Историки Германии
Политики Германии
Публицисты Германии
Публицисты XIX века
Педагоги Германии
Преподаватели Страсбургского университета
Родившиеся в Брауншвейге
Члены Баварской академии наук